Santiago Aguilar puede referirse a:

 Santiago Aguilar (18??-1914), militar mexicano;
 Santiago Aguilar Alvear (1952-), cineasta español; o
 Santiago Aguilar Oliver (1899-1953), dramaturgo y actor español.

en:Santiago Aguilar